Єврохокейтур 2004–2005 () — 9-ий міжнародний хокейний турнір, який складається з чотирьох турнірів у Чехії1, Фінляндії, Росії та Швеції. Проводиться між чотирма національними збірними: Росії, Фінляндії, Чехії та Швеції.

Турніри

Кубок Кар'яла

Кубок РОСНО

Шведські хокейні ігри

Підсумкова таблиця Євротуру

Фінали

1 місце 
  —  1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
  —  5:2 (2:2, 2:1, 1:0)

3 місце 
  —  3:3 (1:3, 1:0, 1:0)
  —  4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Примітки 
1 Чеський турнір не відбувся через проведення Кубка світу з хокею.

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів  
 Архів  
 Архів 1994-2011 на swehockey  

Єврохокейтур
Хокей у Чехії
Хокейні змагання у Фінляндії
Хокей у Росії‎
Хокей у Швеції‎
2004 у хокеї з шайбою
2005 у хокеї з шайбою